Mig (motorfiets), een Chinees motorfietsmerk
Mikojan, voorheen Mikojan-Goerevitsj (MiG), een Russische bouwer van jachtvliegtuigen
Mikojan-Goerevitsj MiG-15
Mikojan-Goerevitsj MiG-19
Mikojan-Goerevitsj MiG-21
Mikojan-Goerevitsj MiG-23
Mikojan-Goerevitsj MiG-25
Mikojan-Goerevitsj MiG-29
Mikojan-Goerevitsj MiG-31
 MIG/MAG-lassen
 MIG M100, een sportauto
 MIG (label), een platenlabel
 MIG (radio), een radiostation